Une burette est un instrument de laboratoire permettant le plus souvent d’ajouter au goutte-à-goutte un réactif dans un milieu réactionnel, pour réaliser un dosage.
 La burette à huile est un instrument de lubrification ponctuelle.
 Dans la liturgie catholique, une burette est un petit flacon servant à contenir l'eau et le vin servant à la consécration.

Patronyme

 Pierre-Jean Burette (1665-1747), médecin français.